Kim Tae-su (Hangul: 김태수; * 25. August 1981) ist ein südkoreanischer Fußball-Mittelfeldspieler.

Karriere 
Kim Tae-su spielte von 2004 bis zum 28. Januar 2009 bei den Chunnam Dragons. Dann wechselte er zu den Pohang Steelers. 2016 wechselte er zu den Incheon United. 2017 wechselte er für ein Jahr zum Seoul E-Land FC. Seit 2018 spielt er für den FC Anyang.

Erfolge

Chunnam Dragons 
KFA Cup – Gewinner: 2006, 2007
League Cup – Vize: 2008

Pohang Steelers 
K League Classic – Gewinner: 2013
KFA Cup – Gewinner: 2012, 2013
National-League-Pokal –  Gewinner: 2009
AFC Champions League – Gewinner: 2009

Statistik der Vereinskarriere (Stand: 1. Dezember 2016)

Weblinks 
 Spielerprofil auf K League

Einzelnachweise 

Fußballspieler (Jeonnam Dragons)
Fußballspieler (Pohang Steelers)
Fußballspieler (Incheon United)
Fußballspieler (Seoul E-Land FC)
Fußballspieler (FC Anyang)
Südkoreaner
Geboren 1981
Mann